El Chillanvejano es el nombre que recibe el periódico chileno trimestral del municipio de Chillán Viejo, cuyas impresiones dependen de la empresa La Discusión. 

Fue creado el 14 de febrero de 2009 bajo la tutela de la alcaldía de Felipe Aylwin y en una ceremonia oficial el día 24 de febrero del mismo año.

Véase también 

 La Discusión
 Radio Comunidad FM

Referencias 

Periódicos municipales de Chile
Chillán Viejo
Publicaciones fundadas en 2009